Place Carnot ist der Name verschiedener Plätze in Frankreich. Namensgeber ist der französische Politiker, Wissenschaftler und Leutnant Lazare Carnot:

 Place Carnot (Carcassonne)
 Place Carnot (Limoges)
 Place Carnot (Lyon) 
 Place Carnot (Mâcon)
 Place Sadi Carnot in Marseille
 Place Carnot (Montluel) bei Lyon
 Place Carnot (Nancy)
 Place Carnot (Rosny-sous-Bois)

 im Großraum Paris
 Place Carnot (Bry-sur-Marne)
 Place Carnot (Seine-Saint-Denis) bei Montreuil
 Place Carnot (Romainville)
 Name der dazugehörigen Metrostation: Place Carnot (Métro Paris)

darüber hinaus gibt es diesen Namen für:
 Carnot-Moon (Pennsylvania), zu Volkszählungszwecken gebildeter Census-designated place im Allegheny County

Abkürzung